Вяжищи — название населённых пунктов в России:

 Вяжищи — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Вяжищи — бывшая деревня в Батецком районе Новгородской области, упразднена в 2004 году.
 Вяжищи — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Вяжищи — деревня в Чудовском районе Новгородской области.

См. также 
 Вяжище